Hautecour kan syfta på:
 Hautecour, Jura
 Hautecour, Savoie